Puchar Gibraltaru jest rozgrywany systemem turniejowym.

W sezonie 2016/17 trofeum zdobyła drużyna .

Rozgrywki

Finał

Linki zewnętrzne 
 Gibraltar Football Association 

Puchar Gibraltaru w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2017 na Gibraltarze